Michael Löwe ist der Name folgender Personen:

* Michael Löwe (Informatiker) (1956–2019), deutscher Informatiker
 Michael Löwe (Boxer) (* 1969), rumänischer Boxer und Rallyefahrer

Siehe auch:
 Michael Loewe (* 1922), britischer Sinologe